Die Primeira Divisão 1983/84 war die 50. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 28. August 1983 und endete am 20. Mai 1984.

Titelverteidiger Benfica Lissabon wurde zum 26. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1983-84 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1983/84